Alessandro Giannessi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Andrea Pellegrino ha sconfitto Andrea Collarini con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Gianluca Mager (quarti di finale)
  Juan Manuel Cerúndolo (quarti di finale)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Flavio Cobolli (secondo turno)

  Renzo Olivo (secondo turno) 
  Dmitrij Popko (primo turno) 
  Lorenzo Giustino (primo turno) 
  Salvatore Caruso (primo turno)

Qualificati 

  Francisco Comesaña (secondo turno)
  Nicolás Barrientos (primo turno)
  Giovanni Fonio (secondo turno)

  Ernests Gulbis (ritirato) 
  Oleg Prihodko (secondo turno) 
  Kenny de Schepper (primo turno)

Lucky loser 

  Yan Bondarevskiy (primo turno)

Wildcard 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Matteo Gigante (semifinale)

  Francesco Passaro (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali Città di Vicenza 2022